

Sigle 
 National Hockey Association  – lega professionistica di hockey su ghiaccio canadese attiva dal 1909 al 1918
 Nova Help-Alfabeto  – sistema di scrittura per l'esperanto

Astronomia 
 8895 Nha  – asteroide del sistema solare

Codici 
 NHA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nha-Trang (Vietnam)
 nha – codice ISO 639-3 della lingua nhanda